Јасна Михаљинец је била југословенска и хрватска  филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те_
|-
| 1963. || У сукобу  || /
|-
| 1969. || Суморна јесен (ТВ серија) || Дариа, Дренова познаница 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Плива Бебимикс „Чекаоница”  (кратки филм)|| /
|-
| 1971. || Куда иду дивље свињe || Медицинска сестра
|-
| 1972. || Послијеподне једног фазана  || /
|}

Спољашње везе 
 

Хрватске глумице
Југословенски глумци